Мария Ивановна Павловичева (1931) — доярка, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Мария Павловичева родилась 10 сентября 1931 года. С 1 января 1945 года работала в полеводстве, а затем дояркой на племенной ферме. 18 лет она проработала на Дубровской молочно-товарной ферме. Участница выставки народного хозяйства СССР. Награждена Малой серебряной медалью. С 1963 года в КПСС.

Указом Президиума Верховного Совета Марие Ивановне Павловичевой присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». До 1986 года проработала дояркой. На пенсии с 1988 года. Награждена орденом Ленина, медалями.

Примечания 

Члены КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС